Higher Ground, chanson du chanteur américain Stevie Wonder sortie en 1973 ;
 Higher Ground, film américain réalisée par Vera Farmiga sorti en 2011 ;
 Higher Ground, chanson du chanteur danois Rasmussen sortie en 2018.
 Higher Ground, chanson du disc jockey néerlandais Martin Garrix sortie en 2020.